Сезон 1976 року (осінь) у вищій лізі чемпіонату СРСР з футболу — 39-й турнір у вищому дивізіоні футбольної першості Радянського Союзу, який був розіграний з 13 серпня по 13 листопада 1976 року. 

З метою сприяння якісній підготовці збірної СРСР до вирішальних матчів тогорічного чемпіонату Європи було прийняте рішення про проведення 1976 року двох чемпіонатів Радянського Союзу у вищій лізі — весняного та осіннього. Кожний з цих турнірів проходив за скороченою схемою, в одне коло. 

За результатами кожного з цих скорочених турнірів визначалися призери першості, однак визначення представників Радянського Союзу у розіграшах європейських кубків наступного року та команд, які вибувають з вищої ліги, відбувалося лише за результатами саме осіннього чемпіонату СРСР 1976 року. 

Чемпіоном СРСР з футболу сезону 1976 (осінь) став клуб «Торпедо» (Москва), для якого цей чемпіонський титул став третім в історії.

Підсумкова таблиця

Матчі

Примітки

Посилання 

 Календар ігор 
 На www.rsssf.com 
 Результати на WildStat.ru 

76
СРСР